Что? Где? Когда?:
 «Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телевизионная игра, выходящая на телевидении с 1975 года.
 «Что? Где? Когда?» — спортивная версия игры «Что? Где? Когда?».